Tulipe désigne :

 Tulipe, une plante vivace.
 Tulipe, un verre.
 Tulipe, un symbole ancien du folklore hongrois. 
 Extrémité femelle d'un élément de tuyauterie. Elle est destinée à recevoir le bout mâle.

Histoire 
 La crise de la tulipe, crise spéculative en 1636-37 aux Provinces-Unies portant sur les bulbes de tulipe. 
 L'Ère des tulipes, période de l'histoire ottomane (1718-1730).
 La révolution des Tulipes, nom donné au coup d'État du  au Kirghizistan.

Littérature, cinéma et bande dessinée 
 Tulipe, un roman de Romain Gary.
 La Tulipe noire, roman d'Alexandre Dumas plusieurs fois adapté au cinéma.
 Tulipe, série de bande dessinée de Sophie Guerrive.
 Tulipe, un long métrage d'animation en cours de réalisation par Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli.

Sport 
 Le Rallye des Tulipes, la plus ancienne compétition de rallyes organisée aux Pays-Bas.
 Le , finale du Championnat des Pays-Bas de football américain.